Swiss Indoors Basel 2011 — 42-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2011 году турнир прошёл с 31 октября по 6 ноября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Новак Джокович (тогдашняя 1-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роджер Федерер выигрывает свой 2й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 68й за карьеру. На этом турнире он побеждает в пятый раз.
 Кэй Нисикори выходит в свой второй одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Ненад Зимонич выигрывает свой 4й в году и 43й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Микаэль Льодра выигрывает свой 4й в году и 22й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Swiss Indoors Basel

 Мировой тур ATP 2011

 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2011 года
Ноябрь 2011 года
2011